Нацагдорж () — монгольское личное имя, происходящее от тибетского словосочетания  — «скрещённая ваджра».

Известные носители:
 Дашдоржийн Нацагдорж (1906—1936) — монгольский писатель и драматург.
 Шагдаржавын Нацагдорж (1918—2001) — монгольский историк и писатель.
 Гелек Нацык-Доржу (род. 1988) — тувинский Камбы-лама.

Монгольские имена